MTV Music Awards 2006 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2006
 MTV Video Music Awards 2006

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2006